Старотурски се може односити на:

 Староанатолски турски или староанадолски турски
 Старотуркијски
 Османски турски